Motivation peut faire référence à plusieurs choses :

Motivation, en psychologie, composante ou processus qui règle l'engagement d'un individu pour une activité précise ;
Motivation, terme employé en linguistique ;
Motivation, chanson du groupe de rock canadien Sum 41 sortie en 2002 ;
Motivation, chanson de la chanteuse américaine Kelly Rowland sortie en 2011 ;
 Motivations, épisode de la série télévisée Breaking Bad.